Le Monteil (Cantal)
 Le Monteil (Haute-Loire)
 Le Monteil-au-Vicomte